Села:
 Чемериське — Вінницька область, Барський район
 Чемериське — Черкаська область, Звенигородський район